Аксельро́д — прізвище. Відноситься до:

 Девід Аксельрод:
 Девід Аксельрод (нар. 1983) — український співак.
 Девід Аксельрод (нар. 1955) — американський політичний консультант.
 Деніел Айзек Аксельрод (1910—1998) — американський палеонтолог.
 Джульєс Аксельрод (1912—2004) — американський біохимік і фармаколог.
 Павло Аксельрод (1850—1928) — один із лідерів меншовиків.

 Аскельрод (Рубіна) Ріва Рувимівна (1906—1987) — єврейська радянська письменниця, перекладач, критик, літературознавець.

Єврейські прізвища